|-
| 125101 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125102 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125103 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125104 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125105 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125106 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125107 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125108 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125109 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125110 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125111 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125112 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125113 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125114 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125115 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125116 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125117 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125118 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125119 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125120 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125121 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125122 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125123 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125124 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125125 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125126 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125127 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125128 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125129 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125130 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125131 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125132 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125133 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125134 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125135 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125136 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125137 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125138 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125139 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125140 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125141 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125142 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125143 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125144 - ||  || 19 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125145 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125146 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125147 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125148 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125149 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125150 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125151 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125152 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125153 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125154 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125155 - ||  || 18 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125156 - ||  || 16 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125157 - ||  || 21 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125158 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125159 - ||  || 19 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 125160 - ||  || 19 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 125161 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125162 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125163 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125164 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125165 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125166 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125167 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125168 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125169 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125170 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125171 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125172 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125173 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125174 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125175 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125176 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125177 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125178 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125179 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125180 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125181 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125182 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125183 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125184 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125185 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125186 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125187 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125188 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125189 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125190 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125191 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125192 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125193 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125194 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125195 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125196 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125197 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125198 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125199 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125200 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-